Haberle ist der Familienname von:
 John Haberle (1856–1933), US-amerikanischer Maler
 Karl Konstantin Haberle (1764–1832), deutscher Naturforscher

Siehe auch:
 Häberle
 Haeberle